Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе.

Жеребьёвка 
В плей-офф команды играли друг против друга два матча: дома и на выезде, за исключением финала. Жеребьевка 1/8 финала состоялась 20 декабря 2012 года. Результаты проведённой накануне репетиции жеребьёвки полностью совпали с реальными результатами, вероятность чего была крайне мала. Жеребьёвка четвертьфиналов состоялась 15 марта 2013 года. Жеребьёвка полуфиналов и определение номинального хозяина в финале прошла 12 апреля 2013 года.

При жеребьевке 1/8 финала восемь победителей групп были сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, были несеяными. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны смогут сыграть друг с другом.

Участники

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 12−13 и 19−20 февраля, а ответные 5−6 и 12−13 марта.
 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 2 и 3 апреля, ответные — 9 и 10 апреля 2013 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи прошли 23-24 апреля, а ответные — 30 апреля и 1 мая 2013 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал состоялся 25 мая 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия.

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)
 Календарь и результаты матчей Лиги чемпионов 2013

Лига чемпионов УЕФА 2012/2013